USS Guardian (YAGR-1), was een Amerikaans marineschip ingericht om het radar bereik te vergroten.
 USS Guardian (1989), een Amerikaanse mijnenveger van de Avengerklasse.